Карре́ () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Джон Ле Карре (, справжнє ім'я Де́від Джон Мур Ко́рнвел, ; 1931) — британський письменник, автор шпигунських трилерів.
 Жан-Мішель Карре (; 1948) — французький режисер-документаліст, сценарист і продюсер.
 Ізабель Карре (; 1971) — французька акторка кіно, телебачення та театру.
 Луї Карре (; 1925—2002) — бельгійський футболіст, що грав на позиції захисника.
  (; 1824—1900) — французький інженер, винахідник холодильного обладнання,

Див. також 
 Карр (прізвище)